

Geografia 
 Opa-locka – città della Florida (Stati Uniti)

Sigle 
 Offerta pubblica di acquisto – operazione con cui si sollecita al disinvestimento di prodotti finanziari
 Oil Pollution Act – una legge statunitense del 1990
 Opera pubblica abusiva
 Organização para a Proteção Ambiental – organizzazione non governativa ambientalista brasiliana

Codici 
 OPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kopasker (Islanda)
 opa – codice ISO 639-3 della lingua okpamehri

Musica 
 Opa – gruppo musicale uruguaiano

Altro 
 OPA – abbreviazione aeronautica di Opaque, white type of ice formation – Formazione di ghiaccio di tipo opaco
 Opa – Abbreviazione di Operae, relativo ad una fabbriceria.
 Opa – linguaggio di programmazione

Altri progetti